Лицо в окне ():

Ссылки 
 Список фильмов с названием «Лицо в окне» на сайте ''IMDB